lej, román eredetű pénzegység
Forgalomban lévő lejek
 moldáv lej, Moldova fizetőeszköze
 román lej, Románia fizetőeszköze